Клинтон-авеню:
 Клинтон-авеню – Вашингтон-авеню — станция на IND Crosstown Line Нью-Йоркского метро.
 Клинтон-авеню – Вашингтон-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IND Fulton Street Line.